Unter Nullkopie können folgende Begriffe verstanden werden:

 Nullkopie (Film)
 Nullkopie (Fotografie)